О́тчина:
 Отчина — на Руси тип наследственного земельного владения; имение, доставшееся от отца.
 Отчина — на Руси право наследования от отца к сыну.

См. также 
 Отчизна
 Родина
 Дедина

Примечания